Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roy Emerson che ha battuto in finale Björn Borg 5-7, 6-1, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1973